Jorge Antônio Dornelles Carpes ismert nevén Cassiá (São Borja, 1953. június 14. –) brazil labdarúgóhátvéd, edző.

Források 
 

1953-ban született személyek
Élő személyek
Brazil labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A Grêmio labdarúgói
A Santos FC labdarúgói
Az EC Bahia labdarúgói
Az Operário-MS labdarúgói
Az EC São José labdarúgói
A Coritiba FBC labdarúgói
Brazil labdarúgóedzők
A Brasil-Pel vezetőedzői
Az EC Novo Hamburgo vezetőedzői
A São José vezetőedzői
A Santo André vezetőedzői
A Pelotas vezetőedzői
A Rio Branco vezetőedzői
A Grêmio FBA vezetőedzői
Az AD Portuguesa vezetőedzői
A Bragantino vezetőedzői
Az EC Juventude vezetőedzői
Az AA Ponte Preta vezetőedzői
Az SC Internacional vezetőedzői
A Figueirense FC vezetőedzői
A Criciúma EC vezetőedzői